Kołomyja – miasto na Ukrainie
 Kołomyja – wieś w Polsce, w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Rutki
 Cholewy-Kołomyja
 Kołomyja – dawna nazwa wsi Sławienko w Polsce, w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Rudnik
 Kołomyja – dawna gmina wiejska w powiecie kołomyjskim województwa stanisławowskiego II Rzeczypospolitej
 kołomyja – potocznie: zamieszanie, zamęt

Zobacz też 
 Kołomyjka